El término elenia gris puede referirse a:

 Elenia gris, uno de los nombres comunes de la especie de ave Elaenia strepera;

 Elenia gris, uno de los nombres comunes de la especie de ave Myiopagis caniceps.